Cheltenham kan syfta på följande platser:

Australien 

 Cheltenham (ort i Australien, South Australia), Port Adelaide Enfield, 
 Cheltenham (del av en befolkad plats), Victoria, Bayside,

Storbritannien 

 Cheltenham, stad i England, 
 Cheltenham (distrikt)

USA 

 Cheltenham, Pennsylvania, Montgomery County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar